Mercadillo steht für:

 Alonso de Mercadillo († 1560), spanischer Offizier und Städtegründer im Vizekönigreich Neugranada
 Mercadillo (Loja), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Puyango der ecuadorianischen Provinz Loja